Aldo Bertolani (1883-1961) – medico e docente italiano
 Daria Bertolani Marchetti (1919-1994) – botanica e accademica italiana
 Gaetano Bertolani (1758-1856) – pittore e decoratore italiano
 Maria Bertolani (1896-1960) – pittrice italiana
 Max Bertolani, all'anagrafe Massimiliano (1964) – giocatore di football americano, personaggio televisivo e attore italiano
 Paolo Bertolani (1931-2007) – scrittore e poeta italiano